Huno pode se referir a:

 Hunos, povo bárbaro.
 Átila, o Huno, último e mais poderoso rei dos hunos.

Desambiguação